Decibel:

 Decibel — новый фреймворк для KDE 4.
 Decibel — американский журнал, посвящённый тяжёлой музыке.